Daw (Núbia), ciutat de Núbia, desapareguda sota les aigües del Llac Nasser, prop d'Abu Simbel, però a l'altre costat del Nil
 Llengua dâw, idioma de la família lingüística nadahup
 Poble dâw, poble indígena del Brasil